

Niemcy 
 Burgberg – dzielnica Grimmy
 Burgberg – dzielnica Traunreut
 Burgberg im Allgäu – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Oberallgäu

Zobacz też 
 Großer Burgberg